Rauzan kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Raojān, ort, Chittagong,

Frankrike 

 Rauzan, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar